Национальный культурный центр «Казань» (НКЦ «Казань») — культурно-музейный комплекс в Казани. С 2020 года в здании располагается Национальная библиотека Республики Татарстан.

История 

3 февраля 1981 года Центральным Комитетом КПСС было принято решение об организации в Казани филиала Центрального музея В. И. Ленина (КФЦМЛ). Возведение и открытие здания «Ленинского мемориала» (КФЦМЛ) было приурочено к 100-летию революционной сходки студентов Казанского университета и состоялось 24 июня 1987 года. Основными целями и задачами музея были сбор, хранение, обработка и пропаганда документов, связанных с именем В. И. Ленина, а также с историей Коммунистической партии и Советского государства. Основные формы работы — лекционная пропаганда и выставки документов.

В связи с Указом Президента РСФСР от 6 ноября 1991 года «О деятельности КПСС и КП РСФСР» деятельность КПСС и всех её учреждений, в том числе и КФЦМЛ, находящегося на балансе и подчиненного непосредственно отделу пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС, была прекращена.

Решением Казанского горсовета в сентябре 1992 года КФМЛЦ был реорганизован в Национальный культурный центр «Казань».

НКЦ «Казань» выполнял образовательные, музейно-просветительские и досугово-развлекательные функции, проводил мероприятия официально-государственного, всероссийского и международного уровней, встречи Президента Татарстана, разнообразные политические и культурологические акции, общероссийские и международные конференции и выставки.

В структуре НКЦ «Казань» состояли:
 Музей национальной культуры (в том числе Музей тысячелетия Казани)
 Музей А. Н. Мазитова
 Музей Баки Урманче
 Галерея-студия Ильдара Зарипова
 Казанская городская филармония
 Выставочный комплекс
 Учебные аудитории
 Киноконцертный зал
 Зал приемов
 Кафе-бар «Хоррият»

В здании квартировались творческие коллективы Казанской городской филармонии, такие как:
 Ансамбль танца «Казань»
 Оркестр народных инструментов «Казан нуры»
 Казанский государственный камерный оркестр «La primavera» (художественный руководитель и главный дирижёр Р. Ю. Абязов)
 Фольклорный вокально-инструментальный ансамбль «Идель егетләре»
 Художественно-артистический персонал в составе которого народные и заслуженные артисты-вокалисты.

16 октября 2018 года постановлением Исполкома Казани НКЦ «Казань» был разделён на два юридических лица: МБУК «Казанская городская филармония» и музейный комплекс НКЦ «Казань» (ныне — Музейный комплекс города Казани). В мае 2019 года закрылось на реконструкцию для размещения в нём Национальной библиотеки.

Хоррият 
В 1996 году перед зданием НКЦ «Казань» со стороны площади Султан-Галиева установлена 40-метровая стела Свободы, увенчанная сверху золочённой, вращающейся (с полным оборотом в 40 минут), подсвечиваемой в тёмное время суток скульптурой женщины-птицы из татарской мифологии хоррият ( — свобода) авторства Кадима Замитова, которая стала также сама по себе одной из городских достопримечательностей.

См. также 
 Музейный комплекс города Казани

Примечания

Ссылки 
 
 

Музеи Казани
Культура Казани
Достопримечательности Казани
Вахитовский район Казани
Культурные центры